Zerkten är en kommunhuvudort i Marocko.   Den ligger i provinsen Al-Haouz och regionen Marrakech-Tensift-Al Haouz, i den centrala delen av landet,  km söder om huvudstaden Rabat. Zerkten ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Zerkten är varierad. Zerkten ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Zerkten. Runt Zerkten är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Zerkten är det största samhället i trakten. Omgivningarna runt Zerkten är i huvudsak ett öppet busklandskap. 

Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Marrakech-Tensift-Al Haouz